Исабеков — казахская и киргизская фамилия. 

Известные носители:
 Исабеков, Азимбек Бейшембаевич (род. 1960) — премьер-министр Киргизской Республики с 29 января по 29 марта 2007 года.
 Исабеков, Дулат (род. 1942) — казахский писатель.
 Исабеков, Жуман (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Исабеков, Шамсат Жаксылыкович (род. 1955) — казахстанский политический и общественный деятель.